José Javier Esparza puede referirse a:

 José Javier Esparza Abaurrea (n. 1970) político español de Unión del Pueblo Navarro.
 José Javier Esparza Rodríguez (n. 1944), neurocirujano infantil español.
 José Javier Esparza Torres (n. 1963), periodista y escritor español.